Lăceni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lăceni (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Lăceni (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman